Woodbourne bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Woodbourne (North Carolina), ID-Nr. 71000568
 Woodbourne (Bedford County, Virginia), ID-Nr. 73001997
 Woodbourne (Madison County, Virginia), ID-Nr. 99000727

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Woodbourne (New Jersey)
 Woodbourne (New York)
 Woodbourne (Ohio)
 Woodbourne (Pennsylvania)